Годылёво:

 Годылёво — деревня в составе Следюковского сельсовета Быховского района Могилёвской области Республики Беларусь.
 Годылёво ― болото на востоке Быховского района Белоруссии.